Ямбаш (в верховье Верхний Ямбаш) — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 80 км по правому берегу реки  Уймень. Длина реки составляет 13 км. Приток — Нижний Ямбаш.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Уймени
Реки Чойского района